Комсомольский — посёлок городского типа в Республике Коми России. Входит в состав городского округа Воркута.

Население — 

Статус посёлка городского типа — с 1949 года.

По неофициальным данным в поселке проживает не более 100 жителей. Хотя местные утверждают, что в поселке проживают 40 - 60 человек. 

23 марта. Власти заполярного города Воркута в Коми намерены переселить в 2022 году 62 семьи из закрывающегося поселка Комсомольский. До конца 2025 года планируется переселить 300 семей из поселка Заполярный и завершить так называемую программу "управляемого сжатия", сообщил в среду мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Таким образом уже в 2022 году поселок могут полностью закрыть.

Население

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Воркута